

Cinema 
 Gong fatale (Whiplash) – film statunitense del 1948 diretto da Lewis Seiler
 Whiplash – film statunitense del 2002 diretto da Douglas S. Younglove
 Whiplash – film statunitense del 2014 diretto da Damien Chazelle

Medicina 

 Whiplash, colpo di frusta.

Musica 
 Whiplash – gruppo musicale statunitense
 Whiplash – singolo dei Metallica del 1983
 Whiplash – album dei James del 1997

Fumetti 
 Whiplash – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Televisione 
 Whiplash – serie televisiva western australiana trasmessa nel 1961